Dolichus ist

ein anderes Wort für Dolichos (Lauf).
die Gattung Dolichus (Gattung) mit dem Fluchtläufer (Dolichus halensis), einem Käfer aus der Familie der Laufkäfer.